STY steht als Abkürzung für:

 Flughafen Nueva Hesperides nach dem IATA-Flughafencode
 ein früheres polnisches Kfz-Kennzeichen für Powiat Tyski → SBL

STY